El término Krásnaya Poliana  puede referirse a:

Localidades



Krásnaya Poliana (Davlekánovo) — aldea del raión de Davlekánovo.

Krásnaya Poliana (Leninsk-Kuznetski) — posiólok del raión de Leninsk-Kuznetski.
 Krásnaya Poliana (Prokópevsk) — posiólok del raión de Prokópevsk.

Krásnaya Poliana (Viatske Poliany) — asentamiento de tipo urbano del raión de Viatske Poliany.

Krásnaya Poliana (Armavir) — jútor del ókrug urbano de la ciudad de Armavir.
 Krásnaya Poliana (Briujovétskaya) — jútor del raión de Briujovétskaya.
 Krásnaya Poliana (Gulkévichi) — jútor del raión de Gulkevichi.
 Krásnaya Poliana (Kushchóvskaya) — jútor del raión de Kushóvskaya
 Krásnaya Poliana (Sochi) — asentamiento de tipo urbano del ókrug urbano de la ciudad de Sochi.

Krásnaya Poliana (Arzamas) - aldea del raión de Arzamas.
 Krásnaya Poliana (Lukoyánov) - selo del raión de Lukoyánov.

Krásnaya Poliana (Matvéyevka) — posiólok del raión de Matvéyevka.
 Krásnaya Poliana (Novosergíyevka) — posiólok del raión de Novosergíyevka.
 Krásnaya Poliana (Oremburgo) - jútor del raión de Oremburgo.

Krásnaya Poliana (Azov) — jútor del raión de Azov.
 Krásnaya Poliana (Peschanokonskoye) - selo del raión de Peschanokonskoye.

Krásnaya Poliana (Samara) — selo del raión de Pestravka.

Krásnaya Poliana (Barysh) — selo del raión de Barysh.
 Krásnaya Poliana (Pávlovka) — aldea del raión de Pávlovka (Uliánovsk).
 Krásnaya Poliana (Stáraya Maina) — posiólok del raión de Stáraya Maina.



Óblast de Donetsk 

 Krásnaya Poliana (Vélika Novosilka) — selo del raión de Vélika Novosilka.

Crimea 

 Krásnaya Poliana (Krasnogvardískoye) — posiólok del raión de Krasnogvardískoye.
 Krásnaya Poliana (Chernomórskoye) — selo del raión de Chernomórskoye.

Óblast de Járkov 

 Krásnaya Poliana (Zmiyiv) — selo del raión de Zmiyiv.

Otros significados 

 Krásnaya Poliana (licor) — licor de fabricación rusa (Sochi).
 Кrásnaya Poliana (helipuerto) — helipuerto de Sochi.